Tungurahua je ekvádorské toponymum, může odkazovat k:

 Tungurahua (provincie) – provincie ve středním Ekvádoru
 Tungurahua (sopka) – sopka (5032 m n. m.) ve středním Ekvádoru